Ко́хер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Кохер, Мартина (род. 1985) — швейцарская саночница, участница двух зимних Олимпийских игр.
 Кохер, Эмиль Теодор (1841—1917) — швейцарский хирург, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Прочее 
 Кохер — небольшой ударный кратер в области южного полюса на обратной стороне Луны. 
 Кохер — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Кохер — жаргонное название зажима Кохера.
 Кохер — специальный передвижной котел-термос для транспортирования литой асфальтобетонной смеси (ГОСТ Р 54401-2011).